Купата на УЕФА 1985/86 е 15-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Реваншът се играе в Братислава.
2 Реваншът се играе в Кривой рог.

Втори кръг 

3 Реваншът се играе в Кривой рог.

Трети кръг 

4 Първата среща се играе в Дюселдорф.
5 Първата среща се игаре в Кривой рог.
6 Първата среща се играе в Тбилиси.

Четъвртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1985/86
 Купа на носителите на купи 1985/86

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1985/86

Лига Европа